Miyagi-jima bezeichnet:
 Miyagi-jima (Ōgimi), eine Insel der Gemeinde Ōgimi der japanischen Präfektur Okinawa
 Miyagi-jima (Uruma), eine Insel der Gemeinde Uruma der japanischen Präfektur Okinawa